Les Cougars de Victoria sont une franchise de hockey sur glace basée à Victoria en Colombie-Britannique qui a joué de 1971 à 1994 dans la Ligue de hockey de l'Ouest.

L'équipe a gagné la Coupe du Président en 1981 et a déménagé en 1994 à Prince George en Colombie-Britannique. Elle se nomme aujourd'hui Cougars de Prince George.

Saisons après saisons 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Voir aussi 

V
Club sportif fondé en 1971
Club de hockey sur glace à Victoria (Colombie-Britannique)